Вагали — деревня в Горайской волости Островского района Псковской области.

Расположена на левом берегу реки Великая, в 29 км к юго-востоку от города Остров и в 8 км к юго-востоку от волостного центра, деревни Крюки. В этом же районе на реке Синяя есть вторая одноимённая деревня.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляет 14 человек.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)